

Patronyme 

 Eimear Lambe, rameuse irlandaise (1997-),
 Lawrence Lambe, paléontologue canadien (1849-1934),
 Reggie Lambe, footballeur bermudéen (1991-),
 Walter Lambe (1450 ou 1451-après 1504), un compositeur anglais de la Renaissance.

Autre 

 Lambe (instrument de musique)